Mölnesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mölnesjö, sjö i Gnosjö kommun,  (7,69 ha)
Mölnesjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Lilla Mölnesjön, sjö i Göteborgs kommun, 
Mölnesjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Mölnesjön (Ödenäs socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (7,87 ha)
Stora Mölnesjön, sjö i östra Rannebergen norr om Angered i Göteborgs kommun,  (8,02 ha)

Se även
Möllesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn